Stazzona (Alta Córsega)
 Stazzona (Como)